Schorer (stichting)
Schorer (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
Willem Schorer (1717-1800), Nederlands rechtsgeleerde en rechter
Johan Willem Meinard Schorer (1834-1903), Nederlands politicus
Jacob Schorer (1866-1957), Nederlands advocaat en homo-emancipator
George Lodewijk Schorer (1876-1955), Nederlands vice-admiraal
René Radermacher Schorer (1888-1956), bibliofiel wiens collectie de basis was voor het Museum van het Boek